Abraham Louis Michell (1712-1782), diplomate
  (1870-1959) : physicien britannique ;
 John Michell (1724-1793) : physicien, astronome et géologue britannique ;
  (1933 – 2009) : écrivain anglais ;
 John Henry Michell (1863-1940), mathématicien australien ;
 Keith Michell (1926-2015), acteur australien ;
 
 Roger Michell (1956-2021) : réalisateur et producteur sud-africain.

Autre 
 Butée Michell, en mécanique des fluides.